Rivet ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lionel Frederick Rivet (1915–1993), britischer Archäologe
 Antoine Rivet de La Grange (1683–1749), französischer Benediktiner und Literarhistoriker
 Craig Rivet (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Élise Rivet (1890–1945), französische Nonne
 Louis Rivet (1883–1958), französischer General und Geheimdienstchef
 Maria Rivet (* 1984), mauritische Fußballschiedsrichterin
 Paul Rivet (1876–1958), französischer Ethnologe

Rivet ist der ehemalige französische Name der Stadt Meftah in Algerien.

Siehe auch:
 Kloster Rivet
 Rivet-Popper-Hypothese